Эгена́йм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Мюлуз, кантон Сен-Луи. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Юненг (округ Мюлуз).

Площадь коммуны — 6,7 км², население — 2926 человек (2006) с выраженной тенденцией к росту: 3265 человек (2012), плотность населения — 487,3 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 3193 человека, а в 2012 году — 3265 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 2122 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1580 были экономически активными, 542 — неактивными (показатель активности 74,5 %, в 1999 году — 70,4 %). Из 1580 активных трудоспособных жителей работали 1484 человека (814 мужчин и 670 женщин), 96 числились безработными (44 мужчины и 52 женщины). Среди 542 трудоспособных неактивных граждан 158 были учениками либо студентами, 154 — пенсионерами, а ещё 230 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 1386 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 3149,5 человек. При этом медиана доходов составила 36405 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки